Лос Арајанес има више значења:

 Лос Арајанес (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лос Арајанес (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арајанес (Симоховел), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арајанес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арајанес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Арајанес (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Арајанес (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Арајанес (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Арајанес (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Арајанес (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Арајанес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Арајанес (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арајанес (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арајанес (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арајанес, Балнеарио (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арајанес (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Арајанес (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Арајанес, Лос Арајанес Вердес (Лувијанос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Арајанес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Арајанес (Акапонета), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Арајанес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Арајанес (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Арајанес (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Арајанес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Арајанес (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Арајанес (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лос Арајанес, Аројо де ла Игера (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Арајанес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Арајанес, Ел Саусито (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Арајанес (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Арајанес (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Арајанес (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику